Kahnbein ist der deutsche Name zweier Knochen:

 Os scaphoideum, ein Handwurzelknochen
 Os naviculare, ein Fußwurzelknochen

Siehe auch: